Фан-арт () — різновид творчості шанувальників популярних творів мистецтва, похідний мальований твір, який базується на якомусь оригінальному творі (як правило, літературному чи кінематографічному), що використовує його ідеї сюжету і (або) персонажів. Також стало популярним малювати фан-арти до ігор. Авторські роботи фанатів окремого твору або їх групи на тему доопрацювання зовнішності персонажів, місця дії тощо фан-арт не включає самостійно придумані доопрацювання і їх літературні описи.

Фан-арт може представляти ілюстрацію, пародію, карикатуру, кросовер («переплетення» кількох творів), та ін.

Див. також 
 Фанфік

Образотворче мистецтво
фанфік
Фендом